Broiliellus is een geslacht van uitgestorven dissorofoïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') binnen de familie Dissorophidae. Broiliellus is het nauwst verwant aan het geslacht Dissorophus en beide zijn ondergebracht in de onderfamilie Dissorophinae. Broiliellus is bekend van vijf soorten uit het Vroeg-Perm: de typesoort is Broiliellus texensis en de andere soorten zijn Broiliellus brevis, Broiliellus olsoni, Broiliellus arroyoensis en Broiliellus reiszi. De toegevoegde soort Broiliellus novomexicanus, die oorspronkelijk Aspidosaurus novomexicanus heette, wordt nu verondersteld buiten het geslacht te vallen als een lid van de onderfamilie Eucacopinae.

Ontdekkingsgeschiedenis 
Broiliellus werd voor het eerst benoemd in 1914 door de Amerikaanse paleontoloog S.W. Williston, gebaseerd op twee bijna complete gearticuleerde schedels met postcraniaal materiaal uit het Vroeg-Perm van Texas. Deze soort kreeg de naam Broiliellus texensis, de geslachtsnaam is voor de Duitse paleontoloog Ferdinand Broili, en de soortaanduiding is voor de geografische herkomst. Het holotype bevindt zich momenteel in het Field Museum. De tweede soort Broiliellus brevis uit het Archer City beenderbed in Texas werd in 1964 benoemd door de Canadese paleontoloog Robert Carroll. Het holotype van deze soort is momenteel ondergebracht in het Museum of Comparative Zoology. In 1967 werden nog twee soorten benoemd door de Amerikaanse paleontoloog Robert DeMar: Broiliellus olsoni en Broiliellus arroyoensis, beide uit Texas. De meest recente te beschrijven soort was Broiliellus reiszi in 2013 door de Canadese paleontoloog Robert Holmes en collega's.

Fylogenie 
De fylogenetische analyse van Schoch (2012) vond dat Broiliellus het nauwst verwant was aan Dissorophus. De drie soorten Broiliellus vormden echter niet hun eigen clade, maar eerder een polytomie (onopgeloste evolutionaire relatie) met Dissorophus.

Holmes et al. (2013) benoemde de nieuwe soort Broiliellus reiszi. Ze voerden twee fylogenetische analyses uit met behulp van de datamatrix van Schoch (2012). Deze analyse leverde meer opgeloste topologie en een monofyletische Broiliellus op. Hieronder staat het cladogram van die analyse:

Uitgestorven amfibieën